Нистен, Жан Луи Никола (1844—1920) — бельгийский астроном.
 Нистен, Пьер Юбер (1771—1818) — французский врач.